Un marionnettiste est un manipulateur de marionnettes.
 Marionnettiste est un album de Pierre Bachelet (1985).
Marionnettiste, une chanson de l'album éponyme
 Les Marionnettistes de Pierson sont un peuple fictif de l’espace connu de Larry Niven.
 Deux films portent ce nom :
 Le Marionnettiste (film, 1989), film égyptien de Hani Lachine. 
 Le Marionnettiste (film, 2003), film français de Cyrille Drevon.